Митьки:
 Митьки — группа художников из Санкт-Петербурга.
 Митьки — субкультура, сформировавшаяся на основе мировоззренческих принципов группы художников «Митьки».
 «Митьки» — музыкальный сборник песен рок-групп.
 Митьки — бывшее село Мойсенской волости Золотоношского уезда Полтавской губернии.
 Митьки — топоним в Белоруссии:
 Митьки — деревня, до 2007 в Гершонском сельсовете Брестского района Брестской области, ныне в черте города Бреста.
 Митьки — деревня в Михалковском сельсовете Мозырского района Гомельской области.

См. также 
 Митька — река.
 Митьки-Газета — периодическое издание художественной группы Митьки.
 Митькин (значения)
 Митькина — река.
 Митькино
 Митьков
 Митьковка — топоним, гидроним.
 Митьково
 Митьковский — составная часть топонимов.